Аранча Санчес Вікаріо і Лариса Савченко були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Маріан де Свардт і Іва Майолі з рахунком 7–5, 4–6, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Аранча Санчес Вікаріо /  Лариса Савченко (чемпіонки)
 Жюлі Алар /  Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Аманда Кетцер /  Інес Горрочатегі (чвертьфінал)
 Патрісія Тарабіні /  Кароліна Віс (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1995 Ford International Championships of Spain Doubles Draw

Парний розряд